Du sang dans le soleil peut faire référence à :
Du sang dans le soleil (Blood on the Sun), film américain de Frank Lloyd, sorti en 1945 ;
Du sang dans le soleil (Proibito), film franco-italien de Mario Monicelli, sorti en 1954.